Brooks County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Brooks County (Georgia)
 Brooks County (Texas)